Byer i Østrig er en oversigt over byer i Østrig.

Byer (kommuner) med mindst 10.000 indbyggere 
I oversigten er medtaget byer, der samtidig også er kommuner, som har et indbyggertal på mindst 10.000. Således er også medtaget byer, der ikke nødvendigvis har stadsret. De angivne indbyggertal svarer til kommunen. Delstatshovedstæder er fremhævet i oversigten.

(FT = Folketælling, Opg. = Opgørelse fra Statistik Austria)

Byer (kommuner med stadsret) 
I denne oversigt er medtaget alle byer uanset størrelse i alfabetisk rækkefølge. Her er medtaget kommuner med stadsret (dvs. kommuner der rang som byer).

(FT = Folketælling, Opg. = Opgørelse fra Statistik Austria)

1 Kun Drosendorf har stadsret.
² Er som statutarby ikke underlagt et distrikt.